The Flowers of Romance peut faire référence à :
The Flowers of Romance, un groupe de punk britannique de la première vague ;
The Flowers of Romance, un groupe de musique grec ;
The Flowers of Romance, un album de Public Image Ltd. ;
The Flowers of Romance, une chanson des Sex Pistols.